Vargem Grande do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vargem Grande do Sul (ort), São Paulo, 
 Vargem Grande do Sul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar